Khyshkha (Russisch: Хышха) is een dorp in het district Gagra in Abchazië (Georgië). De burgemeester van het dorp is Rafik Papazyan en de plaatsvervangende burgemeester is Ervant Ustyan.

Plaats in Abchazië